Villalobos puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Villalobos (Jaén), localidad del municipio de Alcalá la Real, provincia de Jaén.
 Vega de Villalobos, municipio de la provincia de Zamora.
 Villalobos (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.

Otros 
Río Villalobos, República de Guatemala
Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos
Estadio Hamilton Villalobos
Parroquia Olegario Villalobos, Venezuela.
Filiberto Villalobos (1879-1955), político español.
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, político venezolano.